Hamam (Hammam, Hamám) může znamenat:

 Turecká lázeň
 Daut-pašův hamam 
 Isabegův hamam 
 Hamám, vesnice v Izraeli